Schinko ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schinko (* 1980), österreichische Autorin
 Thomas Schinko (* 1969), deutscher Eishockeyspieler
 Werner Schinko (1929–2016), deutscher Maler, Grafiker und Buchillustrator